Kobylańska se poate referi la:
 Wólka Kobylańska, un sat din Polonia
 Krystyna Kobylańska, muzicolog polonez

Vezi și
 Kobylański (dezambiguizare)
 Olga Kobyleanska (1863-1942), scriitoare ucraineană din zona Bucovinei